DJG est un code qui peut signifier :
 Aéroport Inedbirene de Djanet, en Algérie, selon le code AITA des aéroports.